Disney Junior est la marque pré-scolaire du groupe Disney qui a remplacé Playhouse Disney. Elle est une chaîne de télévision déclinée dans de nombreux pays. Elles dépendent toutes de Walt Disney Television.

Historique 

Le , Disney annonce l'arrêt de la chaîne de soap operas SOAPnet et son remplacement par une chaîne pour enfant baptisée Disney Junior pour 2012.

Le , Disney Channels France annonce la création en 2011 de Disney Junior pour la tranche des 3-7 ans.

Le , Disney annonce lancer aux États-Unis le  un bloc de programmes nommé Disney Junior sur Disney Channel en attendant le lancement de la chaîne dédiée en 2012.

Le , Disney annonce le renommage de Playhouse Disney UK en Disney Junior le . La chaîne Disney junior doit être déclinée dans 23 pays de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique courant 2011.

Le , Disney annonce le lancement d'un bloc musical nommé Radio Disney Junior associant Radio Disney au contenu de Disney Junior à compter du .

Le , Astral Media annonce le renommage de Playhouse Disney en anglais et en français au Canada en Disney Junior à compter du .

Le , Disney annonce le lancement de treize nouvelles séries pour la saison 2011-2012 de Disney Channel, Disney XD et Disney Junior.

Le , Disney annonce le renommage des Playhouse Disney d'Australie et de Nouvelle-Zélande en Disney Junior à compter du . Le  Disney annonce le renommage de Playhouse Disney France en Disney Junior pour le . Le , Disney annonce le remplacement de Playhouse Disney en Allemagne par Disney Junior à compter du 14 juillet 2011. Le , Disney annonce le lancement de Disney Junior en Belgique et aux Pays-Bas à compter du .

Le , Disney annonce le remplacement de Playhouse Disney par Disney Junior en Afrique du Sud sur le bouquet DStv. Le , Television Media Korea annonce le lancement le  de Disney Junior en Corée du Sud. Le , la chaîne devient disponible sur la plateforme de téléphonie mobile Digital+ móvil.

Le , Disney annonce le lancement de Disney Junior USA pour le  Le , Comcast et Disney-ABC Television Group lancent aux États-Unis, 3 applications iOS pour regarder en direct ou à la demande les émissions des chaînes Disney Channel, Disney XD et Disney Junior. Le , DirecTV annonce ne pas être parvenu à un accord avec Viacom et remplace donc la chaîne Nickelodeon Jr par Disney Junior.

Le , Disney Junior UK passe en HD sur BSkyB. Le , Disney Junior lance des applications smartphones pour sa version américaine permettant de regarder les épisodes des séries diffusées sur la chaîne. Le , Netflix annonce un partenariat avec le Disney-ABC Television Group pour être le seul distributeur américain à diffuser en streaming des séries de Disney XD et Disney Junior. Le , Disney lance une nouvelle version du site de Disney Junior.

Le , à la suite de leur partenariat le mois précédent, Disney et Dish annonce le lancement de Disney Junior sur les bouquets de Dish. Le , Univision annonce l'ajout de deux séries de Disney Junior à son bloc de programmes jeunesse du samedi, Planeta U. Le , le fournisseur d'accès polonais Netia ajoute Disney Junior à son bouquet jeunesse.

Le , Disney Junior est lancée en Hongrie.

Le , Disney Junior lance la production d'une série télévisée d'animation intitulée Mira, Royal Detective sur une jeune fille dans un monde fictif nommé Jalpur inspiré par l'Inde prévue pour 2020.

Le , Disney annonce l'arrêt de la chaîne Disney Junior pour le , depuis le lancement réussi de Disney+ au Royaume-Uni et en Irlande.

Identité visuelle (logo)

Les chaînes

Chaînes actuelles 
 Disney Junior France : 
 Disney Junior Australie : 
 Disney Junior New-Zeland : 
 Disney Junior España : 
 Disney Junior Afrique : 
 Disney Junior Pologne : 
 Disney Junior Korea : 
 Disney Junior Germany : 
 Disney Junior Belgique : 
 Disney Junior Nederland : 
 Disney Junior USA : 
 Disney Junior Japan : 
 Disney Junior Hungary : 
 Disney Junior Canada :

Anciennes chaînes 
 Disney Junior (Québec) :  - , remplacé par Télémagino
 Disney Junior Canada :  - , remplacé par Family Jr
 Disney Junior Italia :  - , lancé par Disney+
 Disney Junior UK :  - , lancé par Disney+
 Disney Junior (Inde) :  - , lancé par Disney+ Hotstar
 Disney Junior (Brésil) :  - , lancé par Disney+

Notes et références

Liens externes 
  (américain)
 

Chaîne de télévision internationale
Filiale de la Walt Disney Company
Chaîne de télévision destinée à la jeunesse
Disney-ABC Television Group

Chaîne de télévision à plusieurs déclinaisons